Paul Bunyan
 Paul Bunyan (film)
 Paul Bunyan (operetka)
 Operacja Paul Bunyan